Brandenburg
Brandenburg (Kentucky)
Classe Brandenburg
6068 Brandenburg

Desambiguação